Libyen är sedan 2007 indelat i tjugotvå distrikt (shabiyah). Distrikten är i sin tur indelade i basfolkkongresser.

Distrikt före 2007 
Följande lista och karta visar den tidigare organisationen som skiljer sig något från den nuvarande.

Se även 
 ISO 3166-2:LY, ISO 3166-2-koden för Libyen.

Referenser

Externa länkar 
 Statoids

Libyens distrikt
Administrativa indelningar av länder i Afrika